Klojen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Klojen, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Klojen, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar